Mouzens (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mouzens (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje